Erhard – miasto w USA, w stanie Minnesota, w hrabstwie Otter Tail
 Ludwig Erhard – niemiecki polityk, 2. kanclerz RFN, wieloletni minister finansów
 Erhard – imię męskie